Mundialito 1980 (spanska för "lilla världsmästerskapet"), eller Copa de Oro de Campeones Mundiales ("Världsmästarnas Guldcup"), var en internationell fotbollsturnering som spelades i Montevideo, Uruguay från den 30 december 1980 till den 10 januari 1981 för att fira 50-årsjubileum för VM-turneringen som spelades första gången i Uruguay 1930. Inbjudna var Uruguay, Italien, Västtyskland, Brasilien, Nederländerna och Argentina. Alla hade då vunnit VM-turneringen förutom Nederländerna, som kom tvåa år 1974 och 1978. Nederländerna ersatte England som tackade nej till deltagande i turneringen.

Deltagande lag 
  - Vinnare av VM 1978
  – Vinnare av VM 1958, VM 1962, och VM 1970
  - Vinnare av VM 1934 och 1938
  – Tvåa i VM 1974 och VM 1978, ersatte England (Vinnare av VM 1966)
  - hemmalag; Vinnare av VM 1930 och 1950
  - Vinnare av VM 1954 och 1974

Format 
De sex lagen delades in i två grupper om tre lag: Grupp A bestod av Italien, Nederländerna och Uruguay; Grupp B av Argentina, Brasilien och Västtyskland. Gruppsegrarna möttes i en finalmatch för att utse vinnaren av turneringen.

Spelartrupper 

Samtliga landslag hade 18 spelare i sin trupp.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Final 
Uruguay och Brasilien vann sina respektive grupper och spelade final, där Uruguay slog Brasilien med 2–1 efter ett sent mål, samma resultat som i VM 1950. Uruguays tränare under Mundialito 1980, Roque Máspoli, vaktade Uruguays målbur då lagen möttes i VM 1950.

Målskyttar 
3 mål
 Waldemar Victorino

1 mål

 Ramón Díaz
 Diego Maradona
 Edevaldo
 Júnior

 Serginho
 Sócrates
 Toninho Cerezo
 Zé Sérgio

 Carlo Ancelotti
 Jan Peters
 Jorge Barrios
 Julio Morales

 Venancio Ramos
 Thomas Allofs
 Horst Hrubesch

Självmål
 Manfred Kaltz (för Argentina)

Källor 

 
 

Mundialito 1980